

Geografia
Frampton – municipalità del Canada in Québec
Frampton – villaggio del Regno Unito in Inghilterra nel Dorset
Frampton – villaggio del Regno Unito in Inghilterra nel Lincolnshire

Persone
Carl Frampton – pugile britannico
George Frampton – scultore britannico
Hollis Frampton – regista e attore statunitense
Kenneth Frampton – storico dell'architettura britannico
Peter Frampton – musicista britannico
Peter Frampton – truccatore britannico

Altro
Frampton – album di Peter Frampton